L'Abadèche  est un nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs poissons de la famille des Ophidiidae. Certaines espèces, en particulier l'Abadèche rose, sont des poissons comestibles appréciés.

Espèces nommées « abadèche » 
Il existe plusieurs espèces nommées « abadèche ».

Note : pour faciliter les recherches par ordre alphabétique certaines espèces peuvent y figurer plusieurs fois.

 Abadèche du Cap - Genypterus capensis *
 Abadèche barbiche - Ophidion barbatum
 Abadèche boulotte - Spectrunculus grandis
 Abadèche lingue - Ophidion elongatus
 Abadèche noire - Genypterus maculatum
 Abadèche rose ou abadèche rosée - Genypterus blacodes : Le plus consommé.
 Abadèche rouge - Genypterus chilensis
 Abadèche royale du Cap - voir Abadèche du Cap

(*anciennement Xiphiurus capensis)

Ne pas confondre « l'abadèche » avec « la Badèche », ou mérou badèche (Epinephelus alexandrinus) ou la Badèche rouge (Mycteroperca rubra).

Caractéristiques communes 
Les espèces se différencient principalement par leur couleur. Leur corps se rétrécit vers la queue, ressemblant ainsi plus à des poissons que les autres anguilles. Allongé il peut atteindre  de long.

Les abadèches sont des poissons des profondeurs, entre 20 et . Présentes un peu partout dans le monde (dans l'océan Pacifique au Chili, en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud…), on les pêche généralement dans un rayon de 300 à  au large des côtes.

Comme poissons comestibles, les espèces roses et dorées sont plus chères mais l'abadèche noire offre des filets plus larges à la chair légère et reste plus ferme à la cuisson. On peut les préparer de toutes les façons et leurs filets allongés se prêtent bien aux roulades.

Notes et références

Liens externes 

 L'état des ressources halleutiques produit par le département des pêches - Archives de documents de la FAO

Anguillidae
Anguilliforme (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu